Katalytische Abgasreinigung steht für:

 Abgasreinigung im Fahrzeugkatalysator
 Katalytische Nachverbrennung, katalytische Oxidation von Prozessabgasen
 Selektive katalytische Reduktion, Technik zur Reduktion von Stickoxiden in Abgasen